Heavy (film), een Amerikaanse dramafilm uit 1995 geregisseerd door James Mangold
Heavy (Anne-Marie), een nummer van de Britse zangeres Anne-Marie uit 2017
Heavy (Linkin Park), een nummer van de Amerikaanse rockband Linkin Park uit 2017